Jonathan Avery, más conocido como Jon Avery (Indianápolis, Indiana, 20 de noviembre de 1988), es un baloncestista profesional estadounidense, que juega en el club Liceo Mixto, de la División Mayor del Básquetbol de Chile.

Historia

Inicios 

Inició sus inclusiones al baloncesto cuando estaba en Estados Unidos. Luego llegó a la Liga universitaria, al Indiana Purdue, de la Universidad de Indiana en la temporada 2006-07 de la Submit League.

Llegada a Chile 

Su buen rendimiento en la Submit League lo llevó a interancionalizar su carrera, llegando en Chile al Inacap.

No logra un buen rendimiento y vuelve a Estados Unidos.

Dimayor: Su mejor momento 

En el año 2012 se mantiene en Chile y firma por el club Liceo Mixto, actual campeón de la liga, siendo titular en el esquema de "los condores".

Logra un buen rendimiento y se consagra en los 5 titulares.

Títulos 

No tiene.

Véase también 

 Liceo Mixto
 División Mayor del Básquetbol de Chile
 Dimayor 2012

Referencias 

Baloncestistas de Indiana